Ле-Шоше́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 90 км на схід від Ліможа, 37 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Ле-Шоше на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Шоше на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез